WRF steht für:
 World Reformed Fellowship, internationaler evangelischer Verband
 Weather Research and Forecasting Model, ein Computerprogramm für Wettervorhersage und Klimamodellierung
 World Resources Forum,  Plattform für den Wissenstransfer zur globalen Ressourcennutzung
 World Rafting Federation, einer der beiden internationalen Raftingverbände
 Wright Air Service (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

Abkürzung